Název Radňov má více sídel:
 Radňov (Květinov), část obce Květinov v okrese Havlíčkův Brod
 Radňov (Pelhřimov), část města Pelhřimov v okrese Pelhřimov

Externí odkazy